EHAM steht für:
 Flughafen Amsterdam Schiphol als ICAO-Code

Eham ist:
 der Familienname von:
 Klara Eham (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Markus Eham (* 1958), katholischer Liturgiewissenschaftler und Komponist
 Max Eham (1915–2008), römisch-katholischer Priester, Domkapellmeister, Komponist und Professor

 ein Ortsteil:
 Eham (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eham (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

EHAM